IFRC steht für

 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, siehe Internationale Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung
 International Food Retail Capital, ein Unternehmen im Lebensmittelbereich

Abkürzung